Nuussuaq – osada na zachodnim wybrzeżu Grenlandii, w gminie Qaasuitsup
 Nuussuaq – półwysep w zachodniej części Grenlandii, w gminie Qaasuitsup
 Nuussuaq – dzielnica Nuuk, stolicy Grenlandii